Гусе́льщиков — русская фамилия. Известные носители:

 Гусельщиков, Адриан Константинович (1871—1936) — русский генерал.
 Гусельщиков, Максим — музыкант, участник группы «Крематорий».

См. также 
 Гусельников